Montiopsis är ett släkte av källörtsväxter. Montiopsis ingår i familjen källörtsväxter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Källörtsväxter
Montiopsis